Muroran steht für:

 Muroran, Stadt
 Unterpräfektur auf Hokkaidō: Unterpräfektur Iburi
 Muroran-gun (Hokkaidō), Landkreis der Unterpräfektur Iburi